Antonio kan syfta på följande platser:

 Antonio - pseudonym för poeten och journalisten Johan Emil Kléen 
 Antonio (namn) – mansnamn

Antarktis 

 Antonio (udde), 

Robotskapade Antarktisförgreningar